Сан Фелипе Техалапам има више значења:

 Општина Сан Фелипе Техалапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фелипе Техалапам (Сан Фелипе Техалапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику